wydawnictwo Egmont Polska
 Grupa Egmont
 Lamoral, hrabia Egmont
 Egmont – uwertura koncertowa Ludwiga van Beethovena poświęcona hrabiemu Egmontowi
 Egmont lub Taranaki - czynny wulkan w Nowej Zelandii, na Wyspie Północnej.